Unione Sportiva Sassuolo Calcio Femminile eller Sassuolo Femminile forkortet, er en italiensk fodboldklub for kvinder, der er baseret i byerne Reggio Emilia og Sassuolo. Klubben var kendt som A.S.D. Reggiana Calcio Femminile, men spiller under U.S. Sassuolo Calcios logo og navn på grund af sponsor og licens i 2016. En formel navneændring til A.S.D. Sassuolo Calcio Femminile var gennemført i 2017. I 2019 blev "sport titlen" "A.S.D. Sassuolo Calcio Femminile" formelt ændret til U.S. Sassuolo Calcio, der er det samme som herrernes klub.

Truppen 
.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kvindefodboldklubber i Italien
Etableret i 2016
Sassuolo